Gens Cecília, gens romana d'origen plebeu
 Cecília o gimnofió, ordre de lissamfibis
 Biografies:
 Cecília (esposa d'Agripa), filla de Tit Pomponi Àtic
 Cecília (filla de Quint Cecili Metel Macedònic)
 Cecília (mare de Lucul·le)
 Cecília (filla de Quint Cecili Metel Baleàric)
 Cecília (esposa de Sul·la)
 Cecília (esposa de Publi Lèntul Espinter el jove)
 Cecília de Roma, santa de diverses confessions cristianes
 Música
 Cecília, és una òpera de Tommaso Mosé Montefiore